La Guerra de Sicília fou un llarg conflicte pel domini del Regne de Sicília i el control naval de la Mediterrània que tingué lloc entre els anys 1282 i 1302. La primera part de la guerra fou entre la Corona d'Aragó i la casa d'Anjou (1282-1294) –també anomenada Guerra de les Vespres Sicilianes–, i la segona entre la Corona d'Aragó i el Regne de Sicília (1296-1302).

Referències